

Cinema 
Set It Off - Farsi notare  – film del 1996 diretto da F. Gary Gray

Musica 
 Set It Off  – gruppo musicale statunitense
 Set It Off  – album dei Thousand Foot Krutch del 2001
 Set It Off – singolo degli Skillet del 2017
 Set It Off – singolo dei Bent Knee del 2021